Le mot Belloua désigne:

Édifices 
 Hôpital Sidi Belloua, Hôpital à Tizi Ouzou.
 Zaouïa Sidi Belloua, Zaouïa à Tizi Ouzou.
 Téléphérique de Sidi Belloua, Téléphérique à Tizi Ouzou.

Toponyme 

 Sidi Belloua, village à Tizi Ouzou.
 Forêt de Sidi Belloua, forêt à Tizi Ouzou.

Sport 
 , club de football à Tizi Ouzou.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme